Knezovljani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Donji Kukuruzari, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 79 stanovnika te 33 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 81 stanovnika.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji